Kurzenkirchen steht für folgende Orte:

 Kurzenkirchen (Gemeinde Andorf), Ortschaft der Gemeinde Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Kurzenkirchen (Gemeinde Offenhausen), Ortschaft der Gemeinde Offenhausen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Kurzenkirchen (Gemeinde St. Marien), Ortschaft der Gemeinde St. Marien, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich